Promnitz steht für

 Promnitz (Bach) im Landkreis Meißen, Quelle: Flughafengebiet Dresden-Klotzsche, fließt in die Große Röder
 Promnitztal, eine ehemalige Gemeinde des Landkreises Meißen, sowie Landschaft im Moritzburger Kleinkuppengebiet
 Promnitz (Zeithain), Ortsteil von    Zeithain  im Landkreis Meißen
 Schloss und Rittergut Promnitz an der Elbe
 Barockes Residenzschloss Promnitz erbaut in den Jahren 1703–26 in Sorau/Niederlausitz, heute Żary, Polen
 Jagdschloss Promnitz von 1861, heute Promnice; Schlösschen im Plesser Forst/Oberschlesien

Promnitz ist der Name eines sächsischen Uradelsgeschlechtes, siehe Promnitz (Adelsgeschlecht)

Promnitz ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar von Promnitz (1488–1562), Fürstbischof von Breslau 
 Balthasar Erdmann von Promnitz (1659–1703), Freiherr in Schlesien und der Niederlausitz
 Erdmann II. von Promnitz (1683–1745), kaiserlicher Rat und geheimer Minister
 Franns-Wilfrid von Promnitz (* 1952), deutscher Organist, Pianist, Dirigent und Sänger
 Heinrich Anselm von Promnitz (1564–1622), Landvogt der Niederlausitz
 Herman von Promnitz (um 1220 – nach 1288), Forstgraf in der Markgrafschaft Meißen beim Wildbannherren Heinrich III. (Meißen)
 Johann Erdmann von Promnitz (1719–1785), freier Standesherr zu Pleß, Herr von Sorau, Triebel, Naumburg am Bober und Drehna
 Seyfried von Promnitz (1534–1597), schlesischer Adliger, kaiserlicher Rat und Kammerpräsident
 Seyfried von Promnitz (Drehna) (1734–1760), Grundbesitzer
 Ulrich Hipparchos von Promnitz (1636–1695), kurbrandenburger und kursächsischer Kammerherr, Geheimer Regierungsrat, Generalwachtmeister und Oberst der Kavallerie, 1. Compagniechef des Sächsischen Garde-Reiter-Regiments

Promnitz ist die Bezeichnung einer speziellen Bauart von
 Fördergerüsten im Bergwerk, konstruiert durch Johann Carl Otto Hugo Baron Promnitz von Promnitzau (1836–1889)

Promnitz – Riesa steht für die 
älteste bestehende Fährverbindung auf der Elbe seit 1197

Siehe auch:
 Roman Graf Promnitz. Der letzte des Hauses von Leopold Schefer, 1842.